Хайд Парк може да се отнася за:
 Хайд Парк, парк в Лондон, Англия
 Хайд Парк (Сидни), парк в Сидни, Австралия
 Градове в САЩ
 Хайд Парк (Върмонт)
 Хайд Парк (Ню Йорк)
 Хайд Парк (Юта)